

Fumetti 
 Buster Keel – manga scritto e disegnato da Kenshirou Sakamoto per la rivista Monthly Shōnen Rival

Geografia 
 Keel – località dell'Irlanda

Musica 
 Keel – gruppo heavy metal statunitense
 Keel – album dei Keel del 1987

Persone 
 Adam Keel (1924-2028) – pittore svizzero
 Anna Keel (1940-2010) – pittrice tedesca
 Howard Keel (1919-2004) – cantante e attore statunitense
 John Keel (1930-2009) – giornalista e scrittore statunitense
 Philip Keel (1968) – artista svizzero
 Ron Keel (1961) – cantante e chitarrista statunitense
 Stephen Keel (1983) – ex calciatore statunitense